est la formule brute de plusieurs isomères.
 octafluorocyclobutane, numéro CAS 
 perfluoroisobutène, numéro CAS